Uran ima lahko v slovenščini različne pomene:
 Uran (mitologija), grški bog neba
 Uran, priimek več znanih ljudi 
 uran,  kemijski element s tem imenom
 Uran (planet), sedmi planet od Sonca v Osončju